
Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных P. Taylor, KF Müller и A Lowrie (см. раздел Литература).
 Русские названия видов даны по книге «Флора СССР» (см. раздел Литература).
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Subgenus Bivalvaria

Section Aranella

Section Australes

Section Avesicarioides

Section Benjaminia

Section Calpidisca

Section Enskide

Section Lloydia

Section Minutae

Section Nigrescentes

Section Oligocista

Section Phyllaria

Section Stomoisia

Subgenus Polypompholyx

Section Pleiochasia

Section Polypompholyx

Section Tridentaria

Subgenus Utricularia

Section Avesicaria

Section Candollea

Section Chelidon

Section Choristothecae

Section Foliosa

Section Kamienskia

Section Lecticula

Section Martinia

Section Meionula

Section Mirabiles

Section Nelipus

Section Oliveria

Section Orchidioides

Section Setiscapella

Section Sprucea

Section Steyermarkia

Section Stylotheca

Section Utricularia

Section Vesiculina

Примечания

Литература 
 
 Lowrie A, Cowie ID, and Conran JG. (2008). A new species and section of Utricularia (Lentibulariaceae) from northern Australia. Telopea, 12(1): 31-46.
 Müller KF and Borsch T. (2005). Phylogenetics of Utricularia (Lentibulariaceae) and molecular evolution of the trnK intron in a lineage with high substitutional rates. Plant Systematics and Evolution, 250: 39-67. 
 Müller KF, Borsch T, Legendre L, Porembski S, and Barthlott W. (2006). Recent progress in understanding the evolution of carnivorous Lentibulariaceae (Lamiales). Plant Biology, 8: 748—757. 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. ISBN 0-947643-72-9

Ссылки 
 An exhaustive index of Utricularia photos on the web
 A large Utricularia photo gallery

Пузырчатка